Les Granges (Aube)
ook:
Les Granges-Gontardes, Drôme 
Les Granges-le-Roi, Essonne 

ook:
gemeenten met de naam Granges (doorverwijspagina)

Zie ook
Granges of Grange